Regno Unito
 Tarf Water – fiume del Perthshire, in Scozia
 Tarf Water – fiume del Wigtownshire, in Scozia